Az 1986-os 1. divisjon volt a 42. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont a Lillestrøm csapata nyerte, a bajnokság történetében negyedjére.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Arve Seland (Start) – 12 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok